

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Bolęcin – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Bolęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin
 Bolęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice

Inne 
 Bolęcin – nieczynny przystanek kolejowy